Reichenbach kan henvise til:

Steder

Østrig 
 Reichenbach, Litschau, en del af Litschau
 Reichenbach, Rappottenstein, en del af Rappottenstein

Tyskland 
 Sachsen
 Reichenbach, Oberlausitz, i Landkreis Görlitz
 Reichenbach im Vogtland, i Vogtlandkreis

 Baden-Württemberg
 Reichenbach am Heuberg, i Landkreis Tuttlingen
 Reichenbach an der Fils, i Landkreis Esslingen
 Reichenbach, Hornberg, bydel ved Hornberg i Schwarzwald, Baden-Württemberg
 Reichenbach, Waldbronn, en del af Waldbronn

 Bayern
 Reichenbach am Regen, i Landkreis Cham
 Reichenbach, Oberfranken, i Landkreis Kronach

 Thüringen
 Reichenbach, Thüringen i Saale-Holzland-Kreis

 Rheinland-Pfalz
 Reichenbach, Birkenfeld, i Landkreis Birkenfeld
 Reichenbach-Steegen i Landkreis Kaiserslautern

 Hessen
 Reichenbach, en del af Hessisch Lichtenau, Hessen
 Reichenbach, en del af Lautertal, Hessen

 andre
 Oberreichenbach, Schwarzwald, en by i Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Oberreichenbach, Mittelfranken, en by i Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Unterreichenbach, en by i Landkreis Calw, Baden-Württemberg

Floder 
 Reichenbach, Kahl, Bayern, biflod af Kahl
 Reichenbach, Kocher, Baden-Württemberg, biflod af Kocher
 Reichenbach, Liederbach, Hessen, øvre del af Liederbach
 Reichenbach, Zahme Gera, Thüringen, biflod af Zahme Gera

Schweiz 
 Reichenbachtal, en alpe dal Oberhasli, Kanton Bern
 Reichenbachfall, en serie af vandfald på floden Aar nær Meiringen i Kanton Bern
 Reichenbach im Kandertal, en kommune i Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental Kanton Bern
 Schloss Reichenbach, i Zollikofen i Kanton Bern

Andet 
 Reichenbach, månekrater – månekrater